Miejscowości w USA:
 Greenup – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cumberland
 Greenup – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Greenup
Gminy w USA:
 Greenup (ang. Greenup Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cumberland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Greenup (ang. Greenup County) – w stanie Kentucky